Le Championnat de France de rugby à XV 1995-1996 Groupe B est l'antichambre de la première division, Groupe A. La compétition se déroule de  au .

Avant le début de la saison les clubs parisiens du Stade français et du CASG Paris fusionnent pour former le Stade français CASG. L'équipe reprend la place du CASG (le Stade français évoluant dans l'échelon inférieur lors de la saison 1994-1995.

Phase régulière

Poule 1 

|}

Poule 2 

|}

Poule 3 

|}

Poule 4 

|}

Résultats

Tableau final

Barrages de relégation 

En raison de la relégation de l'ES catalane du Groupe A2 vers la Nationale 2, le SC Angoulême est maintenue dans le Groupe B pour la saison suivante.

Notes et références

Liens externes 
 Résultats sur The history of rugby through its competitions

1995-1996
Rugby à XV en 1995
Rugby à XV en 1996
Sport en France en 1995
Sport en France en 1996